

Patronymes 
 André-Louis Auzière, premier époux de Brigitte Macron (ex-Brigitte Auzière)
Tiphaine Auzière, avocate et fille de Brigitte Macron

Localisations 
 Roc d'Auzières
 La Grande Auzière